Sika může být:

 jelen sika – savec z řádu sudokopytníků, čeledi jelenovitých
 sika kleště – (častěji siko kleště), pracovní nástroj tzv. sikovky, speciální typ kleští 

příjmení
 Jiří Sika (* 1966) – český horolezec a publicista, autor průvodců
 Václav Sika (* 1955) – český malíř, pracovník v Muzeu Chodska v Domažlicích

jiné významy
 Sika (etnická skupina) – etnická skupina v Indonésii
 Sika (jazyk) – jazyk této skupiny
 Sika AG – švýcarská chemická firma
 BK Gambrinus SIKA Brno – ženský basketbalový tým z Brna
 Sika (Burkina Faso) – obec v Burkině Faso

Související články 
 Sica
 Vittorio de Sica – italský herec a režisér
 osika – strom nebo keř z čeledi vrbovitých

Externí odkazy